Каракога — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каракога — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Каракога — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Каракога — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Каракога — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Каракога — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Каракога — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.